Botja groga o Alyssum murale
 Botja groga o salsona (Inula crithmoides)
 Botja groga o fonoll marí (Crithmum maritimum)
 Botja groga o fenoll de llop (Bupleurum frutescens)
 Botja groga o espernallac (Santolina chamaecyparissus)